Die Carol Weymuller Open 2008 fanden vom 4. bis 9. November 2008 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 30. Das Preisgeld betrug 42.450 US-Dollar.

Natalie Grainger verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr, im Finale besiegte sie Shelley Kitchen mit 9:11, 11:8, 11:6 und 11:1. Es war Graingers 19. Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2008/09
2008
Sportveranstaltung in Brooklyn